Bundestagswahlkreis 213 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Erding – Ebersberg (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Altötting (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Südpfalz (2005)
 Bundestagswahlkreis Pirmasens (2002)
 Bundestagswahlkreis Deggendorf (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Vilshofen (1949 bis 1961)